Casamitjana és una masia del terme municipal de Moià, al Moianès.

Està situada al nord-oest del terme de Moià, al sud-oest de Sant Feliu de Rodors i a l'esquerra de la riera de Malrubí. Es troba en el vessant nord del Pla de Maria i nord-est del Serrat del Rourell.

Casamitjana